Luciano Fusini (1961) – ex calciatore italiano
 Martina Fusini (1996) – calciatrice italiana
 Nadia Fusini (1946) – scrittrice, critica letteraria, traduttrice e accademica italiana